

Nom de famille 

 Barnes Wallis (1887-1979), ingénieur aéronautique britannique ;
 Bill Wallis (1936-2013), acteur et humoriste britannique ;
 George Olivier de Wallis (1671-1743), feld-maréchal autrichien ;
 Helen Wallis(1924-1995), cartographe et bibliothécaire britannique ;
 Henry Wallis (1830-1916), peintre préraphaélite ;
 James Harold Wallis (1885-1958), écrivain américain, auteur de roman policier ;
 John Wallis (1616-1703), mathématicien anglais ;
 Quvenzhané Wallis (née en 2003), actrice américaine ;
 Robert Wallis (1794-1878), un graveur anglais ;
 Samuel Wallis (1728-1795), navigateur anglais ;
 Sanne Wallis de Vries (née en 1971), actrice de cabaret néerlandaise ;
 Steve Wallis, youtubeur canadien.

Pseudonymes 

 Annabelle Wallis (1984-), actrice anglaise ;
 J. S. Wallis (née en 1944), mathématicienne australienne.

Toponymes 

 Wallis, le nom allemand du canton suisse du Valais ;
 Wallis, une des deux îles de la collectivité d'outre-mer française de Wallis-et-Futuna ;
 Wallis, une petite ville du comté d'Austin au Texas.

Mathématiques 
 Intégrale de Wallis, en mathématiques, une famille d'intégrales introduites par John Wallis

Patronyme anglais